Benítez (Sucre), een gemeente in de Venezolaanse staat Sucre
Benítez (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Casas de Benítez, een gemeente in de Spaanse provincie Cuenca

Personen
Carlos Benítez, een Argentijns voetballer
Cristian Benítez, een Ecuadoraans voetballer
Gustavo Benítez, een Paraguayaans voetballer en voetbalcoach
Hermen Benítez, een Ecuadoraans voetballer
Javier Benítez, een Spaans wielrenner
José Alberto Benitez, een Spaans wielrenner
Juan Álvarez Benítez, een Mexicaans politicus en militair
Julio César Benítez, een Uruguayaans voetballer
Pedro Benítez (1901-1974), een Paraguayaans voetballer
Rafael Benítez, een Spaans voetbalcoach
Walter Benítez, een Argentijns voetballer